Am Hart (München), een buurt in München
Am Hart (metrostation), een station van de metro van München